Дружинино — топоним в России:

 Дружинино — посёлок городского типа в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Дружинино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Дружинино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Дружинино — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Дружинино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

 Дружинино — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Свердловской железной дороги.